Амазонка — річка в Південній Америці, друга за довжиною (6592 км) і найповноводніша річка планети.
 Амазони — рід папугових.
 Амазонки — войовниче плем'я жінок, які не терпіли у своєму середовищі чоловіків.
 Амазонка (альбом Руслани) — п'ятий студійний альбом української співачки Руслани.
 1042 Амазонка — астероїд головного поясу.
Амазонки Лос-Анджелесу - команда з американського футболу

Див. також 
 Амазонас (значення)
Amazon (значення)
Амазонський кораловий риф
Амазонський дощовий ліс